Horndon – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Horndon on the Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 East Horndon – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 West Horndon – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex